Oranje Nassau Groningen, een voetbalclub uit Groningen
 Oranje Nassau Almelo, een voetbalclub uit Almelo